

Personnalités 

 Louis Pouret-Roquerie (1749-1813), homme politique français, député de la Manche ;
 René Pouret (1891-1979), journaliste belge, militant wallon ;
 Robert Pouret (né en 1937), réalisateur et scénariste français.

Noms dérivés 
 Martin Pouret, entreprise française du secteur agroalimentaire.